De Ronde van het Qinghaimeer (Tour de Qinghai Lake, Huán Qīnghǎihú Guójì Gōnglù Zìxíngchē Sài)) is een meerdaagse wielerwedstrijd in de omgeving van het Qinghaimeer in de Volksrepubliek China.

De Ronde van het Qinghaimeer wordt sinds 2002 georganiseerd en maakt sinds 2005 deel uit van de UCI Asia Tour, waarin het een 2.HC-status heeft. De ronde wordt in juli gereden, gelijktijdig met Ronde van Frankrijk. De Ronde van het Qinghaimeer werd eenmaal door een Nederlander gewonnen, namelijk door Maarten Tjallingii in 2006.

Erepodium

Overwinningen per land

Externe link